Seydel est un patronyme porté en particulier par :

  (1835-1892), un philosophe et théologien allemand ;
  ou Max von Seydel (1846-1901), un juriste et statisticien allemand ;
  ou Josef Seydel (1887-1945), un politicien national-socialiste allemand ;
 Karl Theodor Seydel (1812-1873Berlin), bourgmestre-gouverneur de Berlin de 1862 à 1872 ;
 Renate Seydel ou Renate Seydelová (1935-), une femme de lettres, une éditrice et une libraire allemande ;
  (1978-), une actrice allemande.

Voir aussi